Монтерре́й (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Верин. Занимает площадь 118,8 км². Население 3002 человека (на 2010 год).

В XV—XVII веках владельцы графства Монтеррей принадлежали к семейству Суньига. В честь одного из них назван мексиканский город Монтеррей.

Население

Примечания

Ссылки 
 Castillo de Monterrey
 Web oficial del Consejo Regulador D.O. Monterrei

Муниципалитеты Оренсе